Bei den ITA Division I National Team Indoor Championships wurden 2005 die Hallen-Mannschaftsmeister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Das Herrenturnier fand in Chicago, Illinois statt. Gespielt wurde vom 17. bis zum 20. Februar im Midtown Tennis Club. Als Sieger ging die Baylor University hervor.

Hauptrunde

Finale

Weblinks 
 Spielberichte auf collegeandjuniortennis.com (englisch)
  auf fightingillini.collegesports.com (englisch)

College-Tennis-Saison 2004/05
Tennisturnier 2005
Tennisturnier in Chicago
2005